Levitate () может означать:
 Levitate — альбом 1997 года британской рок-группы The Fall
 «Levitate» — песня американской рэпкор-группы Hollywood Undead с альбома American Tragedy 2011 года
 «Levitate (Digital Dog Club mix)»
 «Levitate (Rock Mix)»